Batwoman (Kate Kane)
 Batwoman (Kathy Kane)
 Batwoman (serial telewizyjny)
 Batgirl